Мещеряковский — название населённых пунктов в России:

 Мещеряковский — посёлок в Адамовском районе Оренбургской области.
Мещеряковский — хутор в Верхнедонском районе Ростовской области.